Przygody Kota w butach (an. The Adventures of Puss in Boots, 2015–2018) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię DreamWorks Animation Television, opowiadający o przygodach rudego wojownika, Kota w butach, bohatera filmów z serii Shrek.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 16 stycznia 2015 na stronie internetowej platformy Netflix. W Polsce serial zadebiutował 10 października 2015 na antenie TeleTOON+. Od 17 kwietnia 2016 emitowany był w telewizji Polsat.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie nieustraszonego wojownika, kochanka oraz miłośnika mleka – Kota w butach, który przybywa do hiszpańskiego miasteczka San Lorenzo, które wolne jest od wszelakiej maści złodziei i opryszków. Przybycie rudego kota do San Lorenzo wywraca życie wszystkim mieszkańcom miasta do góry nogami. Waleczny kot postanawia stawić czoła kłopotom, które… sam sobie i innym zgotował.

Obsada 
 Eric Bauza – Kot w butach
 Jayma Mays – Dulcinea
 Paul Rugg – Artephius
 Carla Jimenez – Senora Zapata
 Carlos Alazraqui – burmistrz Temoroso
 Laraine Newman – Pajuna
 Joshua Rush – Toby
 Grey Griffin – Vina, Sphinx
 Candi Milo – Kid Pickles, Cleevil
 Ariebella Makana – Esme
 Danny Trejo – El Moco
 Maria Bamford – Księżna
 John Leguizamo – Jack Sprat

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria:
 Dariusz Dunowski (odc. 1-20),
 Andrzej Chudy (odc. 21-26, 35, 40, 54-66, 71-78),
 Paweł Ciołkosz (odc. 27-46, 49, 51-52, 67-70),
 Jacek Kopczyński (odc. 47-48, 50),
 Agata Gawrońska-Bauman (odc. 53)
Tłumaczenie i dialogi: Antonina Kasprzak
Dźwięk:
 Paweł Siwiec (odc. 1-20, 27-34, 36-39, 41-46),
 Krzysztof Podolski (odc. 21-26, 54-65),
 Aneta Michalczyk (odc. 47-48, 50),
 Barbara Jelińska (odc. 49, 51-53)
Montaż:
 Paweł Siwiec (odc. 1-20, 27-34, 36-39, 41-46),
 Krzysztof Podolski (odc. 21-26, 35, 40, 54-66),
 Aneta Michalczyk (odc. 47-48, 50),
 Barbara Jelińska (odc. 49, 51-52, 71-78),
 Przemysław Jóźwik (odc. 67-70)
Zgranie filmu: Jakub Lenarczyk (odc. 1-20, 27-46)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Kierownictwo muzyczne: Adam Krylik (odc. 14, 16, 18-20, 26, 53)
Tekst piosenek: 
 Andrzej Brzeski (odc. 14, 16, 18-20, 26, 46),
 Adam Krylik (odc. 53)
Wystąpili:
 Grzegorz Kwiecień – Kot w butach
 Anna Cieślak – Dulcynea
 Maria Czykwin – Zapata
 Grzegorz Pawlak –
 Artebzik,
 Buffy (odc. 38, 75)
 Józef Pawłowski – Toby
 Joanna Pach-Żbikowska –
 Esme,
 Señora Igualdemontija (odc. 13),
 Brzydkie Kaczątko (odc. 29)
 Michał Mikołajczak – 
 Raul,
 Bułat (odc. 22, 31)
 Karol Pocheć – Temoroso
 Maria Niklińska – Sfinks (odc. 2, 6, 11)
 Agata Gawrońska-Bauman –
 Pajuna,
 Mama Miś (odc. 53),
 Księżna (odc. 54)
 Julia Kołakowska-Bytner – Vina
 Przemysław Wyszyński – 
 Korniszon,
 jeden ze złodziei (odc. 49)
 Paweł Ciołkosz –
 Bracia Toby’ego (odc. 3, 14, 29),
 Miecz (odc. 43)
 Aldona Jankowska – Księżna (odc. 4, 12, 23, 25, 30-32, 36, 38-39)
 Mateusz Rusin – Jack (odc. 5, 9, 17)
 Przemysław Bluszcz – Guante (odc. 6, 29-32, 36, 38, 43)
 Weronika Nockowska – Calliste (odc. 6)
 Mirosław Zbrojewicz – El Moco (odc. 7, 16, 20-21, 23, 31, 41, 51, 53, 57, 67, 74)
 Jacek Król –
 Golem (odc. 8, 30-32, 36, 38),
 Krwawy Wilk (odc. 52)
 Leon Charewicz – Miecz (odc. 10, 31-32, 36, 38)
 Tomasz Borkowski – Thriffith (odc. 10)
 Marcin Przybylski – Brukencjusz (odc. 11, 25-26, 53)
 Matylda Damięcka – Nalia (odc. 12-14, 19-20, 22-23, 26)
 Przemysław Stippa – Esteban (odc. 13)
 Marcin Bosak – Francisco, Baltazar i Filip (odc. 15, 25)
 Anna Szymańczyk – Fonvil (odc. 15)
 Joanna Halinowska – Torvil (odc. 15)
 Aleksandra Długosz – Doozvil (odc. 15)
 Barbara Zielińska – Smoczyca (odc. 16, 20)
 Mateusz Weber
 Wojciech Żołądkowicz – Król Kret (odc. 17, 24, 27-28, 32, 35, 59, 67)
 Wiktoria Gorodeckaja – Syrena (Fidżi) (odc. 18)
 Agata Sasinowska – Dutka (odc. 19)
 Klaudiusz Kaufmann –
 Uli (odc. 22-28, 32-33, 36, 39, 41, 43-46, 51-52, 54),
 Kot Kaszlak (odc. 57)
 Andrzej Chudy – 
 Taramis (odc. 23, 47, 53, 76),
 Eames (odc. 35, 48, 54-58, 61-64, 67, 70-74, 76, 78),
 Guante (odc. 54),
 Bułat (odc. 57),
 duchy ryb (odc. 71),
 Dwuoki Alonso (odc. 75)
 Kamil Pruban – 
 Brad (odc. 37),
 Ignacio (odc. 53),
 Nakręcony Kot (odc. 58),
 Temeroso (odc. 68, 71-72, 78)
 Bożena Furczyk – 
 Sfinks (odc. 21, 23, 31-32, 34, 38, 43, 49, 51-52, 58, 60),
 Syrena (Fidżi) (odc. 37),
 Hekata Brązowa (odc. 65-66)
 Szymon Roszak –
 Rudy Rydz (odc. 74),
 ogr Tranche (odc. 75)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Słony Pete (odc. 36-38, 75),
 jeden z baranów (odc. 50)
 Grzegorz Woś
 Jan Aleksandrowicz –
 Dwuoki Alonso (odc. 36-38),
 ogr Tranche (odc. 46),
 żona Tranche'a (odc. 46)
 Maciej Zuchowicz
 Katarzyna Kozak – Księżna (odc. 40-43, 45, 51-53, 69, 71-74, 76, 78)
 Julia Łukowiak
 Justyna Kowalska – wiedźma Malarenia (odc. 41-42, 53)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska –
 Alessandra (odc. 43),
 Miguela Andante (odc. 44, 46),
 Maryś (odc. 50, 59)
 Zbigniew Suszyński – Toutatis (odc. 47, 76)
 Anna Apostolakis – Roz (odc. 48, 72)
 Marta Dylewska – Tulpa Pomarańczka (odc. 52)
 Marta Dobecka –
 Babeta (odc. 41),
 Señora Igualdemontijo (odc. 43),
 Nalia (odc. 48, 52),
 Callista (odc. 49),
 Sfinks (odc. 50),
 Mała Lilly / Mała Królowa (odc. 64, 66),
 Maliflora (odc. 72)
 Maksymilian Bogumił –
 złodziej Antonio (odc. 49),
 Temeroso (odc. 52),
 Samuel Młodszy Niedźwiecki (odc. 53),
 Kot Śmiały (odc. 58),
 Tom (odc. 61)
 Kacper Burda
 Janusz Wituch – 
 Angus (odc. 50, 59),
 Samuel Starszy Niedźwiecki (odc. 53)
 Tim (odc. 60)
W pozostałych rolach:
 Zbigniew Suszyński – Szkarłatna Pantera (odc. 53)
 Bartosz Wesołowski – Kot Zły (odc. 58, 66)
 Maciej Więckowski
 Maciej Kosmala – 
 Silvio (odc. 44),
 Temeroso (odc. 55-57),
 Señor Igualdemontijo (odc. 67, 72, 74)
 Wojciech Chorąży – Señor Igualdemontijo (odc. 48)
 Maksymilian Michasiów – 
 jeden z baranów (odc. 50),
 Kot Drugi (odc. 58),
 Ignacio (odc. 59),
 Borówek (odc. 61)
 Krzysztof Szczepaniak – Wieprzrobalew (odc. 57)
 Anna Wodzyńska – 
 Zapata (odc. 58),
 Señora Igualdemontijo (odc. 67, 74)
 Brygida Turowska – 
 Sally (odc. 59),
 Mała Królowa (odc. 76),
 Czerwona Sheevrah (odc. 77)
 Paweł Szczesny – Jeżynek (odc. 61)
 Małgorzata Boratyńska – Sheila (odc. 63)
 Zbigniew Kozłowski – ogr Tranche (odc. 68)
 Tomasz Jarosz
 Marek Bocianiak
 Łukasz Talik

Śpiewali:
 Adam Krylik (odc. 16),
 Wiktoria Gorodeckaja i Ewelina Kordy (odc. 18),
 Grzegorz Kwiecień, Jakub Jóźwik, Adam Krylik (odc. 26),
 Adam Krylik, Krzysztof Pietrzak, Artur Bomert (odc. 37),
 Magdalena Krylik, Adam Krylik, Katarzyna Łaska, Krzysztof Pietrzak (odc. 53),
 Grzegorz Kwiecień, Magdalena Wasylik i inni (odc. 68)
Lektor: Marek Ciunel

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Nominacje do nagród

Annie 
2017

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: storyboarding w animowanej produkcji telewizyjnej  - Ben Juwono za odcinek "Prey Time"

2016

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: dubbing w animowanej produkcji telewizyjnej  Eric Bauza - jako Kot w butach
 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: storyboarding w animowanej produkcji telewizyjnej  - Ben Juwono za odcinek "Hidden"

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Seriale Netfliksa
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)
Filmy o kotach